Шостако́вич:

 Шостакович Дмитро Дмитрович (1906, Петербург — 1975, Москва) — російський композитор, піаніст, педагог, Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Шостакович Максим Дмитрович (1938) — російський диригент, син Дмитра Шостаковича.